Иссо́п () — род растений трибы  семейства . У Даля для этого рода приводится также название «си́ний зверобо́й».

Ботаническое описание 
Многолетние сильно пахучие травы или полукустарники 50—60см высотой с линейными или продолговатыми листьями.

Стебли ветвистые, четырёхгранные, полые, коротко опушённые у основания.

Листья тёмно-зелёные, почти сидячие, супротивные, ланцетные, шириной 2—4см, длиной 4—9см. Обладают приятным ароматом и горьковато-пряным вкусом.

Цветки неправильные (зигоморфные), большей частью синие, в верхушечном колосовидном соцветии. Мелкие, двугубые, лиловые, тёмно-голубые, розовые или белые, расположены по 3—7штук в пазухах листьев. Цветёт с июня до сентября.

Плод распадается на четыре четырёхгранно-яйцевидных тёмно-коричневых орешка. Масса  составляет

Распространение и экология 
Представители рода произрастают в Средиземноморье, Малой, Средней и Центральной Азии; на территории России — в средней и южной полосе европейской части России, на Кавказе, юге Западной Сибири.

Растёт в степях, на сухих холмах, каменистых склонах. Засухоустойчив.

В культуре предпочитает хорошо освещённые участки с рыхлыми почвами. Плохо растёт на заболоченных участках с высоким стоянием грунтовых вод. Легко дичает.

Значение и применение 
Из листьев иссопа добывается масло, применяемое в медицине, ликёрном производстве и парфюмерии, как пряность употребляется в кулинарии. Листья заготавливают и сушат в начале бутонизации. Используют иссоп в салатах, супах, мясных и овощных блюдах, при засолке огурцов и томатов.

Применяют при инфекции верхних дыхательных путей в виде чая.

Иссоп в культуре 

Иссоп (, ) упоминается в Библии (, , , , , , , ,  («окропиши мя иссопом, и очищуся»), , ) как растение, которое использовалось евреями в качестве кропила (его стебли, связанные в пучок, были удобны для кропления предметов жидкостью, в Библии в качестве жидкости используется кровь жертвенных животных). Русское слово «иссоп» () происходит от .

Однако существуют сомнения в том, что библейский иссоп — это растения рода Hyssópus. Высказывались мнения, что библейским иссопом могли быть , , , , .

Классификация

Таксономия 
Род Иссоп входит в семейство  порядка .

Виды 
Ранее в составе рода насчитывалии более , по современным представлениям род включает :

Примечания

Ссылки 

 Иссоп лекарственный в Энциклопедии декоративных садовых растений
 Описание иссопа.

Котовниковые
Флора Евразии